Stabat Mater může znamenat:

 Stabat Mater dolorosa – církevní hymnus, který líčí bolest Panny Marie pod Kristovým křížem
 Stabat Mater speciosa – církevní hymnus, který líčí radost Panny Marie po narození Krista
 Stabat Mater (hudební skupina) – finská doom metalová kapela

Zhudebnění hymnu Stabat Mater dolorosa 
 Stabat Mater (Pergolesi) – skladatel Giovanni Battista Pergolesi
 Stabat Mater (Vivaldi) – od Antonia Vivaldiho, Ryomův seznam, RV 621
 Stabat Mater (Tůma) – od Františka Ignáce Tůmy
Stabat Mater (Verdi) – od Giuseppa Verdiho (součást cyklu Quattro pezzi sacri)
 Stabat Mater (Dvořák) – od Antonína Dvořáka
 Stabat Mater (Poulenc) – od Francise Poulence
 Stabat Mater (Pärt) – od Arvo Pärta
 Stabat Mater (Jenkins) – od Karla Jenkinse
 Stabat Mater (Shuklina) – od Valentiny Shukliny